DT steht für:
 Daemon Tools, ein Windows-Programm zum Emulieren optischer Laufwerke
 Dampftriebwagen
 Doppeltriebwagen
 (Dark Tower), Der Dunkle Turm, ein Fantasy-Epos von Stephen King
 Dark Tranquillity, Melodic-Death-Metal-Band 
 Deutsche Turnerschaft, ehemaliger Dachverband der Turnvereine in Deutschland
 Deutsches Theater Berlin
 Defensive Tackle, Abwehrposition im American Football
 eine Schnur beim Fliegenfischen (double taper, beidseitig verjüngte Schnur)
 Dieseltriebwagen (meistens VT für Verbrennungstriebwagen)
 Diphtherie–Tetanus; siehe Tetanusimpfstoff
 Dive Table, siehe Dekompressionstabelle
 Douglas DT, US-amerikanischer Torpedobomber aus den 1920er-Jahren
 die in Panzern verbaute Version des sowjetischen Infanterie-Maschinengewehrs DP
 Dream Theater, Progressive-Metal-Band
 DT Swiss, ein Schweizer Hersteller von Premium-Komponenten für Fahrräder
 Tunesien nach dem ICAO-Code
 die postcode area Dorchester (Dorset) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 TAAG Angola Airlines (IATA-Code), angolanische Fluggesellschaft

DT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Dumyat
 Deutschland: Kreise Detmold und Lippe (auslaufend)
 Großbritannien: Shrewsbury
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Simbabwe
 Slowakei: Okres Detva
 Ungarn: Diplomatenkennzeichen (Diplomáciai Testület), weiße Schrift auf EU-Blau

Dt ist:
 das Zuggattungskürzel eines mit Triebwagen geführten D-Zugs, siehe Schnelltriebwagen#Deutsche Reichsbahn

dt ist:
 eine Abkürzung für die Deutsche Sprache
 eine Abkürzung für die Maßeinheit Dezitonne, siehe Tonne (Einheit)

dT steht für:
 Desoxythymidin, ein Nukleosid

Siehe auch:
 ΔT

Abkürzung